Палле Люкке Йенсен (; 4 ноября 1936, Ринге, Дания — 19 апреля 2013; Антверпен, Бельгия)  — датский профессиональный трековый и шоссейный  велогонщик в 1957-1969 годах.

Достижения

Трек 

 1958
 1-й  Чемпион Дании - Спринт
 1-й Шесть дней Орхуса (вместе с Каем Нильсеном)
 1-й Шесть дней Дортмунда (вместе с Каем Нильсеном)
 1-й Шесть дней Берлина (вместе с Каем Нильсеном)
 1959
 1-й  Чемпион Дании - Спринт
 1-й Шесть дней Франкфурта (вместе с Каем Нильсеном)
 1-й Шесть дней Копенгагена (вместе с Каем Нильсеном)
 2-й  Чемпионат Европы — Мэдисон
 1960
 1-й  Чемпион Дании - Спринт
 1-й Шесть дней Франкфурта (вместе с Каем Нильсеном)
 1-й Шесть дней Цюриха (вместе с Каем Нильсеном)
 1961
 1-й  Чемпион Дании - Спринт
 1-й Шесть дней Орхуса (вместе с Каем Нильсеном)
 1962
 1-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1963
 1-й Шесть дней Орхуса (вместе с Риком Ван Стенбергеном, Лео Простом)
 1-й Шесть дней Франкфурта (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1-й Шесть дней Мюнстера (вместе с Фредди Югеном)
 3-й  Чемпионат Европы  — Дерни
 1964
 1-й Шесть дней Монреаля (вместе с Эмилем Северинсом)
 3-й  Чемпионат Европы — Дерни
 1965
 1-й Шесть дней Бремена (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1-й Шесть дней Мюнстера (вместе с Фредди Югеном)
 1966
 1-й Шесть дней Монреаля (вместе с Эмилем Северинсом)
 2-й  Чемпион Европы — Мэдисон
 1967
 1-й Шесть дней Лондона (вместе с Фредди Югеном)
 1-й Шесть дней Монреаля (вместе с Фредди Югеном)
 1-й Шесть дней Цюриха (вместе с Фредди Югеном)
 1-й Шесть дней Амстердама (вместе с Фредди Югеном)
 2-й  Чемпионат Европы — Дерни
 1968
 1-й Шесть дней Берлина (вместе с Фредди Югеном)

Шоссе 

 1956
 2-й  Чемпионат Дании — Групповая гонка (любители)
 4-й Чемпионат мира — Групповая гонка гонка (любители)
 1965
 1-й Чемпионат Фландрии
 1966
 3-й Гент — Вевельгем

Примечания

Ссылки 
Йенсен, Палле Люкке на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Дании